Чжао Фу (), также известный как Чжао Жэньфу, имел прозвище «господин из Цзяньханя». Мыслитель-неоконфуцианец.

Точные годы жизни неизвестны, период творческой и педагогической деятельности — 1230—1260 годы. Выходец из Дэаня (современный Аньлу провинции Хубэй). Был взят в плен монголами, осуществлявшими завоевание Китая. Яо Куан (китайский сановник, перешедший на сторону монголов) назначил его на службу.

Чжао Фу учредил в Яньцзине (современный Пекин) Академию Тайцзи и преподавал в ней. Он имел более ста учеников, среди которых были известные впоследствии учёные — Сюй Хэн, Лю Инь и другие. Комментировал и пропагандировал труды основоположников «школы принципа» — Чэн Хао, Чэн И, Чжу Си.

Сведения о жизни и творчестве Чжао Фу вошли в «Юань-ши» (хронику династии Юань) и в сборник «Сун Юань сюэ ань» («Учения эпох Сун и Юань»), созданном Хуан Цзунси и его учениками.

Библиография 
 «Чуань дао ту» («План передачи традиции»), 
 «Ши ю ту» («План учительства и дружбы»), 
 «Си сянь лу» («Записи упований на мудрецов») и др.

Литература 
 «Китайская философия. Энциклопедический словарь» — Москва, «Мысль», 1994. ISBN 5-244-00757-2

Юаньские конфуцианцы
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Аньлу